Claudiu Tănăsescu se poate referi la:
 Dan Claudiu Tănăsescu (n. 1938), senator român
 Claudiu Ciprian Tănăsescu (n. 1965), europarlamentar, fiul lui Dan Claudiu Tănăsescu